Guerriers, écrivains peintres, simples particuliers ou proscrits en France, très nombreux sont les Français ayant séjourné à Venise ou écrit sur Venise.

Liste

Moyen Âge 

 la Quatrième croisade et Geoffroi de Villehardouin
 Philippe de Commynes

Renaissance 
 Montaigne
 Henri III

Époque moderne 
 Charles de Brosses
 le cardinal de Bernis
 Jean-Jacques Rousseau, (bien que né en Suisse)
 les exilés de la Révolution française
 Pierre Daru
 Louise d'Artois et son fils Henri d'Artois, duc de Bordeaux

Époque contemporaine 
 Hippolyte Taine
 Claude Monet
 Paul Signac
 Maurice Barrès
 Marcel Proust
 Jean Lorrain
 Jean Cocteau
 Henri de Régnier
 Paul Morand
Clélia Renucci

Références

Bibliographie 

Histoire de France par thème
Histoire de Venise